Výraz bolehlav má více významů:

 bolehlav (rod) – rod rostlin z čeledi miříkovité
 bolehlav plamatý
 Bolehlav (přírodní rezervace), přírodní rezervace v pohoří Malé Karpaty na Slovensku

Externí odkazy